Entrée – portata della cucina francese
 Entrée de ballet – termine della danza
 ENTREE – sigla di European Network for Training and Research in Electrical Engineering, organizzazione ingegneristica